

Населені пункти та їхні частини
 Пустково — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Пустково — село в гміні Реваль Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Пустково — осада в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства

Примітки